Мале́вский — фамилия; имеет женскую форму :
 Малевский, Александр Тихонович (род. 1944) — украинский политик.
 Малевский, Андрей Константинович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9665; 26 ноября 1855.
 Малевский, Антон Викторович (1967—2001) — российский предприниматель.
 Малевский, Арсений Дмитриевич — Георгиевский кавалер; поручик; 9 сентября 1915.
 Малевский, Бронислав Густавович (1874—1920) — врач, депутат I-ой Государственной думы и  Законодательного сейма Польши, бригадный генерал Войска Польского.
 Малевский, Владимир Евгеньевич (1925—1981) — русский советский живописец, член Ленинградского Союза художников.
 Малевский, Константин Игнатьевич (1840—1909) — геолог и почвовед.
 Малевский, Францишек (1800—1870) — правовед, филомат, директор Литовской Метрики; сын Шимона Малевского.
 Малевский, Шимон (1759—1832) — правовед и экономист, ректор императорского Виленского университета; отец Францишека Малевского.

Малевский-Малевич, Николай Андреевич (1856—1920?) — российский дипломат, гофмейстер; отец Петра Малевского-Малевича.
 Малевский-Малевич, Пётр Николаевич (1891—1974) — полковник, евразиец; сын Николая Малевского-Малевича.